Romusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Romusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,52, long 25,92), 
 Romusaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,65, long 26,51), 
 Romusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,62, long 26,88), 
 Romusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Romusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Romusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Romusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 25,87), 
 Romusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 27,15), 
 Romusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,60, long 26,12), 
 Romusaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,78, long 26,21), 

Robotskapade Finlandförgreningar